Сан-Педро () — іспанський варіант написання імені Святого Петра, на честь якого названо багато географічних об'єктів.

Сан-Педро — місто у провінції Буенос-Айрес.
 Сан-Педро — місто у провінції Жужуй
 Сан-Педро — департамент в Аргентині.
 Сан-Педро — округ в Аргентині.
 Сан-Педро — іспанська назва острова Південна Джорджія

Сан-Педро — місто в Белізі, оспіване у пісні La Isla Bonita
 Сан-Педро — місто на півдні острову Амбергріс-Кей, у Белізі

Сан-Педро-Карча — місто в Гватемалі
 Сан-Педро — вулкан в Гватемалі.

Сан-Педро-де-Макоріс — місто в Домініканській Республіці

Сан-Педро — муніципалітет в Іспанії.

Сан-Педро — місто в Кот-д'Івуарі

Сан-Педро — річка на Кубі.

Сан-Педро — місто в Мексиці
 Сан-Педро — селище в Мексиці, штат Юкатан, муніципалітет Чічіміла
 Сан-Педро — селище в Мексиці, штат Чіапас, муніципалітет Сунуапа

Сан-Педро — місто в Парагваї
 Сан-Педро-дель-Парана — місто в Парагваї
 Сан-Педро — департамент в Парагваї.

Сан-Педро — переписна місцевість, штат Нью-Мексико
 Сан-Педро — переписна місцевість, штат Техас
 Сан-Педро — порт в Лос-Анджелесі, Каліфорнія

Сан-Педро-де-Атакама — селище на півночі Чилі
 Сан-Педро — селище в Чилі
 Сан-Педро — річка на півночі Чилі.
 Сан-Педро — острів на півдні Чилі
 Сан-Педро — вулкан в Чилі.

Інше 

 Сан Педро () — кактус, що росте в Південній Америці.

Див. також 
 Сан-Педру
 Святий Петро (значення)